Regina je lahko:

Kraji 
 Regina, Saskatchewan, glavno mesto kanadske province Saskatchewan
 Régina, občina v Francoski Gvajani
 Regina, Minneapolis, ZDA
 Regina, Nova Mehika, ZDA
 Regina, Wisconsin, ZDA

Ljudje 
 Regina, žensko osebno ime
 Regina, vzdevek slovenske pevke zabavne glabe
 Sveta Regina, francoska krščanska mučenka iz 3. stoletja

Drugo 
 Regina (glasbena skupina), rock skupina iz Sarajeva
 50. pehotna divizija Regina, Italijanske oborožene sile